Константин Константинов може да се отнася за:
 Константин Константинов (1890 – 1970) – писател и преводач
 Константин Константинов (награда) – национална литературна награда на името на писателя
 Константин Константинов (музиколог) (1903 – 1955) – учен-музикант, музикален теоретик и публицист.
 Константин Константинов (инженер) (1900 – 1995) – електроинженер, положил основите на електрификацията в Северна България.